

Митва () — річка в Гомельській області, права притока річки Прип'ять (басейн Дніпра)
 Митва () — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці